Jägermühle steht für:
 Jägermühle (Radebeul), eine der sieben historischen Wassermühlen der Lößnitz
 Jägermühle (Unterthingau), Ortsteil des Marktes Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Jägermühle (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern